SWX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shakawe (Botswana)